JGS est un sigle qui peut désigner :
 Jeunes gardes socialistes, une organisation belge de jeunes, crée en 1886, se reconnaissant dans le Parti ouvrier belge.

JGS est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Jinggangshan, un aéroport qui dessert la ville de Ji'an, dans la province du Jiangxi, en Chine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports